Гран-при Винтертура () — шоссейная однодневная велогонка, с 1980 по 2003 год проводившаяся в швейцарском городе Винтертур, кантон Цюрих. Организатором выступал местный велоклуб Verein Winterthur.

История 
До 1997 года гонка проводилась среди любителей и имела название Тур Хегиберга (), поскольку старт и финиш соревнования размещался в городском районе Хеги.

В 1995 году гонка была отменена после старта из-за смертельного инцидента со зрителем.

Призёры 
{{Cycling race/listofwinners|Q30094256
|above row 1: Hegiberg-Rundfahrt
|above row 16:  отменена
|above row 17: Grand Prix Winterthur
}}

 Примечания 

 Ссылки 
 Архив официального сайта
 Гран-при Винтертура на Memoire-du-cyclisme Гран-при Винтертура на FirstCycling'' 
 
 
 
 

Велогонки в Швейцарии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1980 года